Roccasecca – comune italiano in provincia di Frosinone
Roccasecca dei Volsci – comune italiano in provincia di Latina
Oreste Roccasecca – calciatore italiano